Mostajo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Rhamnus alpina.
 El nombre común de la planta Sorbus aria.
 El nombre común de la planta '''''Sorbus aucuparia.